Ecurie Nationale Belge, ENB ali Equipe Nationale Belge je nekdanje belgijsko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo v sezoni 1962, njihov edini dirkač je bil Lucien Bianchi

Rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1955
Športna moštva, razpuščena leta 1962